Kalvholmsören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalvholmsören, Borgå, Nyland, 
 Kalvholmsören, Lovisa, Nyland,

Se även
Kalvholm
Kalkholmsören

Robotskapade Finlandförgreningar